Venstre – partito politico norvegese
 Venstre – nome abbreviato del partito politico danese Venstre – Danmarks Liberale Parti (Sinistra - Partito Liberale di Danimarca)